Manuele Cantacuzeno – nobile bizantino vissuto nel XII secolo, membro della famiglia dei Cantacuzeni
 Manuele Cantacuzeno (1326 circa – 1380) – despota della Morea dal 1349 fino alla sua morte e pretendente del principato d'Acaia
 Manuele Cantacuzeno – usurpatore bizantino, vissuto nel XV secolo, appartenente alla famiglia bizantina dei Cantacuzeni, che tentò di usurpare il trono dei despoti della Morea, ai Paleologi, tra il 1453 e il 1454